Fräuleinwunder steht für:

 Fräuleinwunder, Bezeichnung für besondere Frauen der deutschen Nachkriegszeit
 Das Fräuleinwunder, Schweizer Film von Sabine Boss (2008)

Fräulein Wunder steht für:
 Fräulein Wunder, deutsche Pop-Rock-Girlband (2006–2010)
 Fräulein Wunder (Album), Studioalbum von Fräulein Wunder (2008)

Siehe auch: